Alkamenes (, latinisiert Alcamenes) steht für:

 Alkamenes (Sparta), ein mythischer König von Sparta
 Alkamenes (Sohn des Sthenelaides), ein spartanischer Heerführer
 Alkamenes (Akragas), ein Herrscher von Akragas
 Alkamenes (Bildhauer) († ≈ 400 v. Chr.), ein griechischer Bildhauer
 Alkamenes von Abydos, ein antiker knidischer Arzt
 Alcamenes (Gattung), eine Heuschreckengattung